The Jazz Singer, een film uit 1927 van Alan Crosland
The Jazz Singer (1952), een nieuwe versie van de film door Michael Curtiz
The Jazz Singer (1959), een nieuwe versie van de film door Ralph Nelson
The Jazz Singer (1980), een nieuwe versie van de film door Richard Fleischer